

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Tuxedo – comunità non incorporata della Carolina del Nord
 Tuxedo – comunità non incorporata del Maryland
 Tuxedo – comune dello Stato di New York

Canada 
Tuxedo – quartiere di Winnipeg
Tuxedo – circoscrizione elettorale canadese

Altro 
 Tuxedo – nome utilizzato negli Stati Uniti d'America per indicare lo smoking
 Tuxedo – tipo di cocktail
 Tuxedo – stazione della Metro-North Railroad
 Tuxedo – piattaforma middleware